Агафокл () — мужское имя греческого происхождения. Известные носители:
 Агафокл из Пеллы (IV век до н. э.) — отец диадоха Лисимаха
 Агафокл — тиран Сиракуз (317—289 до н. э.), затем царь Сицилии (304—289 до н. э.)
 Агафокл (сын Агафокла) (IV век до н. э. — 289 до н. э.) — сын предыдущего. Убит племянником, который претендовал на наследство Агафокла
 Агафокл (казнён в 284 до н. э.) — старший сын диадоха Лисимаха
 Агафокл (III век до н. э.) — древнегреческий историк
 Агафокл (III век до н. э.) — внук Агафокла Сиракузского
 Агафокл Египетский (умер в 203/202 до н. э.) — сын предыдущего, брат Агафоклеи
 Агафокл Бактрийский — царь Бактрии (190—180 до н. э.)
 Агафокл (II век до н. э.) — древнегреческий драматург